Escualosa är ett släkte av fiskar. Escualosa ingår i familjen sillfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sillfiskar
Escualosa